El Torneig de Buenos Aires 2011, conegut oficialment com a Copa Claro 2011, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La catorzena edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de febrer del 2011 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

L'espanyol Nicolás Almagro va guanyar el segon títol consecutiu de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011